Джордж Уилкен Ромни (; 8 июля 1907 — 26 июля 1995) — американский бизнесмен и политик, министр жилищного строительства и городского развития США (1969—1973).

Биография 
Родился в Мексике в семье мормонов. В 1912 году семья Ромни перебралась в США и осела в конце концов в Солт-Лейк-Сити. Джордж Ромни учился в нескольких учебных заведениях, но так и не окончил курса, провёл два года в мормонских миссиях в Англии и Шотландии, затем в конце 1920-х годов некоторое время работал спичрайтером, в 1930 году поступил на службу в алюминиевую корпорацию «Alcoa». C 1939 года Ромни работал в Детройте в автомобильном бизнесе, достигнув вершины своей карьеры в бизнесе к 1954 году, когда он возглавил возникшую в результате слияния двух крупных фирм компанию «American Motors».

В 1961 году Ромни был назначен главой комиссии по пересмотру конституции штата Мичиган, а вслед за этим выиграл в 1962 году губернаторские выборы штата и занимал должность губернатора Мичигана до 1969 года. По его просьбе президент Линдон Джонсон отправил части Национальной гвардии штата Мичиган для подавления бунта в Детройте 1967 года.

Ромни представлял умеренное крыло Республиканской партии. В 1967 году Ромни выставил свою кандидатуру для участия в президентских выборах 1968 года в качестве республиканского кандидата, и по первоначальным опросам его шансы расценивались довольно высоко. Однако затем он выступил, к тому же в не вполне удачных выражениях, против войны во Вьетнаме, после чего поддержка Ромни в Республиканской партии резко упала, и на национальной предвыборной конференции республиканцев он получил лишь голоса делегатов от своего Мичигана и мормонской Юты. После избрания в 1968 году президента-республиканца Ричарда Никсона Ромни занимал в его правительстве пост министра жилищного строительства и городского хозяйства США (до 1973 года).

Сын Джорджа Ромни Митт также стал видным американским политиком.

Источники 
 Джордж Ромни
 Джордж Уилкен Ромни

Губернаторы Мичигана
Члены Республиканской партии США от Мичигана
Предприниматели США
Политики США XX века
Кандидаты в президенты США (1964)
Кандидаты в президенты США (1968)
Кабинет Ричарда Никсона
Министры жилищного строительства и городского развития США